Pakiet programów – zbiór programów komputerowych, zazwyczaj aplikacji i oprogramowania, powiązanych nawzajem funkcjonalnością. Programy w ramach pakietu cechuje podobny interfejs użytkownika oraz zdolność do wymiany danych.

Przykładowe pakiety programów 
 Pakiet biurowy np. Microsoft Office, LibreOffice, czy Apache OpenOffice
 Pakiet internetowy np. Mozilla Application Suite
 Pakiet graficzny np. CorelDRAW
 Zintegrowane środowisko programistyczne np. Microsoft Visual Studio 

Oprogramowanie